В чужой шкуре:

 В чужой шкуре (фильм, 1966) (Avec la peau des autres) — французский художественный фильм 1966 года
 В чужой шкуре (фильм, 2020) (Possessor) — канадский художественный фильм 2020 года